Владимир Николаевич Исайчев (род. 29 января 1942) — государственный и общественный деятель, юрист, Заместитель Председателя Высшего арбитражного суда России, поэт, Секретарь Союза писателей России, Председатель общественного движения «Возвращение к истокам». Заслуженный юрист Российской Федерации (1997).

Биография 
Родился 29 января 1942 года в деревне Сартаково Богородского района Горьковской области.

С 1959 по 1961 год учился в Горьковском техническом училище № 11, затем работал наладчиком автоматических линий цеха автоматов Горьковского автозавода.

С 1962 по 1965 год проходил службу в армии (Кремлёвский полк).

В 1969 году окончил юридический факультет Белорусского государственного университета.

С 1969 по 1970 год работал юрисконсультом Московского областного научно-исследовательского института им. М. В. Владимирского.

С 1970 по 1972 год — консультант, старший инструктор Отдела обобщения практики и инструктирования Госарбитража при Совете Министров СССР. С 1972 по 1981 год являлся главным арбитром Госарбитража при Брестском областном исполнительном комитете Белорусской ССР, с 1982 года — главный государственный арбитр БССР.

С 1989 по 1991 год — первый заместитель Главного государственного арбитра СССР, в 1991—1992 годах — первый заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда СССР.

В 1992 году назначен судьей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

В январе 2012 года вышел в почетную отставку и назначен советником Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

Государственные награды и звания 
 Орден Дружбы (9 февраля 2011 года) — за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «Знак Почёта»
 Заслуженный юрист Российской Федерации (9 апреля 1997 года) — за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу
 Народный поэт Карачаево-Черкесской Республики
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Медаль 1000-летия Казани
 Медаль «За заслуги перед судебной системой»
 Медаль «Почетный работник судебной системы»
 Почетный гражданин Богородского района Нижегородской области
 Почётный гражданин Нижегородской области (2011)
 Почетный работник Республики Тува
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (28 января 2002 года) — за значительный личный вклад в укрепление взаимоотношений между Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, унификацию законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации

Творческая деятельность 

Известный российский поэт, перу которого принадлежат сборники стихов:

 «Романс о романсе» (2001 г.)
 «Откровение» (2002 г.)
 «Возвращение к истокам» (2003 г.)
 «Искрене Ваш» (2004 г.)
 «Рассвет встречаю я с тобою» (2005 г.)
 «Вечность любви» (2007 г.)
 "Цветы танцуют танго (2008 г.)
 «Сказ о Байкале» (2009 г.)
 двухтомник «Избранное» (2010 г.)
 «Сартаково — жемчужина Березополья» (2011 г.)
 «Соловей любви свидетель» (2012 г.)

В 2011 году по поэзии Владимира Исайчева известным болгарским композитором Найденым Андреевым создан музыкально-поэтический спектакль «Откровение». Этим спектаклем в феврале 2011 года открывались Дни России в Болгарии.
В 2012 году на стихи поэта Нижегородским музыкальным камерным театром поставлен музыкально-поэтический спектакль «Возвращение» (муз. найдена Андреева, Болгария, постановка Сергея Сметанина, Санкт-Петербург).
На стихи Владимира Исайчева российскими и зарубежными композиторами написано свыше 100 песен и романсов. Поэт сотрудничает с народым артистом СССР Игорем Лученком, народной артисткой России Лидией Небабой, Александром Морозовым, Александром Журбининым, Марией Бахаревой, Любовью Пузиковой, Сергеем Колмаковым, Бисером Кировым и Найденом Андреевым (Болгария), Лидия Валента (Lidia Valenta, Германия) и др.
По поэзии Исайчева изданы музыкальные альбомы «Жизнь не спеши» и «Осенний бал» Лидии Небабы, «Небесная любовь» Марии Бахаревой, «Свеча и Розы» и «Сокровенное» Бисера Кирова, «Седьмое небо» и «Соловей — любви свидетель» Любови Пузиковой, «Для Вас, женщины» Сергея Колмаковым и сборный нотный альбом «Цветы танцуют танго».

Награды и звания в области литературы 

 Большая литературная премия Союза писателей России «На благо России»,
 медаль Шолохова,
 Золотая Есенинская медаль,
 Пушкинская медаль,
 медаль Грибоедова,
 медаль Чехова и др.,
 медаль Министерства Культуры Болгарии «21 век»,
 диплом и медаль Союза писателей Республики Беларусь «За большой вклад в литературу»,
 Национальная премия «Золотое перо Руси 2012»,
 Всероссийская литературная премия имени А. И. Фатьянова
 Почетный член Союза болгарских писателей,
 действительный член Академии Российской словесности,
 действительный член Международной академии культуры и искусства (Россия),
 почетный член Международной Академии Искусств и науки (Болгария).

Общественная деятельность 

Владимир Исайчев — Председатель Всероссийского общественного движения «Возвращение к истокам», созданного по его инициативе на нижегородской земле в 2003 году.
В рамках этого движения проводится большая работа по возрождению заброшенных источников, колодцев, родников, разрушенных храмов и памятников культуры.
На родине Владимира Исайчева в Нижегородской области ежегодно проводится международный фестиваль фольклорного искусства. В это же время проводится ярмарка — выставка народных ремесел. Также построен этнографический музей с музеем народных промыслов России.
В 2007 году Владимир Исайчев организовал и возглавил экологическую экспедицию на озеро Байкал, которая завершилась первым в мире перелётом через аномальную зону озера Байкал на воздушном шаре «Святая Русь» совместно с путешественником Валентином Ефремовым. Перелёт занесён в книгу рекордов Гинесса.
Этим перелётом участники привлекли внимание мировой общественности, государства и СМИ к экологическим проблемам Байкала.

Общественные награды 

 Орден Сергия Радонежского,
 Орден Серафима Саровского,
 «Звезда Вернадского»,
 Орден «Честь, гордость и слава»,
 Орден «За вклад в культуру»,
 Победитель Российского конкурса в области культуры «Менеджер года — 2011» за проект: международный фольклорный фестиваль «Хрустальный ключ»,
 Высшая Всероссийская юридическая премия «Фемида» за 2012 год

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Официальный сайт

Родившиеся 29 января
Родившиеся в 1942 году
Родившиеся в Нижегородской области
Юристы СССР
Юристы России
Заслуженные юристы Российской Федерации
Поэты по алфавиту
Поэты России
Поэты XXI века
Русские поэты
Почётные граждане Нижегородской области
Судьи Высшего арбитражного суда Российской Федерации